

Codici 
 HOG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Civ / Mil, Holguín, Cuba
 H.O.G. – acronimo per Harley Owners Group, club di possessori di moto Harley-Davidson presente in numerosi paesi e città del mondo

Geografia 
 Isola Hog, isola del gruppo delle Fox nell'arcipelago delle Aleutine